Ploča je lahko:
 Ploča, Aleksandrovac (Srbija)
 Ploča, Bosilegrad (Srbija)
 Ploča, Loznica (Srbija)
 Ploča, Bosna in Hercegovina